KLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kolhapur (India)
 KLH – Ditta costruttrice americana di altoparlanti e apparecchi radiofonici
 Keyhole Limpet Haemocyanin – emocianina di Megathura crenulata